Dieser Artikel zeigt den Medaillenspiegel der 7. World Games, die 2005 in Duisburg stattfanden.

Eine Auflistung der Medaillen der einzelnen Disziplinen ist unter World Games 2005/Ergebnisliste verfügbar.

Weblinks 
 Offizieller Medaillenspiegel

2005
Medaillenspiegel